ABN AMRO World Tennis Tournament 2010 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 500 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 08–14 lutego 2010 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 1 445 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Holandii